Mars Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mars Hill (Alabama)
 Mars Hill (Arkansas)
 Mars Hill (Georgia)
 Mars Hill (Louisiana)
 Mars Hill (Maine)
 Mars Hill (Mississippi)
 Mars Hill (North Carolina)
 Mars Hill (Tennessee)
 Mars Hill Township, Lafayette County, Arkansas